I liga czarnogórska w piłce siatkowej mężczyzn 2020/2021 (czarnog. Прва лига Црне Горе у одбојци за мушкарце 2020/2021, Prva liga Crne Gore u odbojci za muškarce 2020/2021) – 15. sezon rozgrywek o mistrzostwo Czarnogóry zorganizowany przez Czarnogórski Związek Piłki Siatkowej (Odbojkaški savez Crne Gore, OSCG). Zainaugurowany został 24 października 2020 roku i trwał do 16 kwietnia 2021 roku. 

Do rozgrywek zgłosiło się siedem drużyn. Po raz pierwszy w I lidze wystartował klub , natomiast klub  powrócił do najwyższej klasy rozgrywkowej, w której ostatni raz występował w sezonie 2010/2011.

Rozgrywki składały się z fazy zasadniczej i fazy play-off, w ramach której rozegrano półfinały i finały.

Po raz trzeci mistrzem Czarnogóry został klub , który w finałach fazy play-off pokonał .

W sezonie 2020/2021 żaden klub z Czarnogóry nie występował w europejskich pucharach.

System rozgrywek 
Faza zasadnicza
W fazie zasadniczej uczestniczy 7 drużyn. Rozgrywają one ze sobą po dwa spotkania systemem każdy z każdym – mecz u siebie i rewanż na wyjeździe. W każdej kolejce jedna drużyna pauzuje. Cztery najlepsze drużyny fazy zasadniczej uzyskują awans do fazy play-off. Pozostałe drużyny kończą rozgrywki odpowiednio na miejscach 5-7.

Faza play-off
Faza play-off składa się z półfinałów i finałów.

Pary półfinałowe powstają według klucza: 1–4, 2–3. Rywalizacja toczy się do dwóch wygranych spotkań ze zmianą gospodarza po każdym meczu. Gospodarzami pierwszych meczów są drużyny wyżej sklasyfikowane w fazie zasadniczej.

O mistrzostwo grają zwycięzcy w parach półfinałowych. Rywalizacja toczy się do trzech wygranych spotkań ze zmianą gospodarza po każdym meczu. Gospodarzem pierwszego meczu jest drużyna wyżej sklasyfikowana w fazie zasadniczej. Zwycięzca finałów zostaje mistrzem Czarnogóry.

Jeśli mistrzem Czarnogóry zostanie klub, który nie zajął pierwszego miejsca w fazie zasadniczej, wszystkie drużyny znajdujące się wyżej niż ten klub w tabeli fazy zasadniczej w klasyfikacji końcowej spadają o jedno miejsce.

Drużyny uczestniczące 

Uwagi
 Klub  do 14 grudnia 2020 roku występował pod nazwą Budućnost Bemax Podgorica.
 Klub  do 24 grudnia 2020 roku występował pod nazwą Mediteran Bemax Budva.

Hale sportowe

Trenerzy

Zmiany trenerów

Faza zasadnicza

Tabela wyników

Terminarz i wyniki spotkań

Tabela

Faza play-off

Drabinka

Półfinały 
(do dwóch zwycięstw)

Finały 
(do trzech zwycięstw)

Klasyfikacja końcowa

Statystyki

Sety i małe punkty

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Raporty:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pierwszy poziom rozgrywek siatkarskich w Czarnogórze
2020 w piłce siatkowej
2021 w piłce siatkowej
2020 w Czarnogórze
2021 w Czarnogórze